Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Catalaanse spoorwegonderneming
Family group conference, Interventiemethode bij familieproblemen
Fighting game community Vechtspellen gemeenschap